Література муїсків — усна творчість народу чибча-муїсків, яка складається з легенд та міфів. Були записані іспанськими хроністами та священиками, завдяки цьому частково збереглися дотепер. Якогось національного епосу або величного світського твору муїсками не було створено, оскільки у них була відсутня писемність.

Характеристика 
Особливо місце займають легенди та міфи, пов'язані зі створенням світу та навколишньої місцевості. Серед них відрізняються «Легенда про водоспад Текендама» та «Легенда про священне озеро Гуатавіта», що пов'язані з найголовнішими міфологічними особами пантеону муїсків — Бочікою та Бачуе, а також утворення двох шанованіших міст муїсків — Текендама і Гуатавіти.

Як світський твір дослідники розглядають «Легенду про Горанчачу», в якій прослідковують відгомін боротьби між жерцями та вождями в часи переходу від військової демократії та політичних об'єднань. Характерною особливістю є перемога жерця Горанчачі. Водночас ця легенда слугувала політичним цілям, оскільки затверджувала перевагу правителів держави Хунза зі столицею в Тунхі над державою Баката.

Цікавою є легенда «Спустошена земля» про поневіряння чибча та відносини їх з іншими племенами. В ній стверджуються людські цінності, підноситься взаємоповага людей, необхідність жити в любові та мирі. Водночас віддзеркалює торгові відносини муїсків: там, де їх немає, є золото та відсутня плодюча земля, у них, муїсків, немає золто, проте є гарна земля.

Колоніальний період 
У перші роки після завоювання іспанцями родовитий муїск Гуаска Паусо, християнізований під ім'ям дон Хуан де Гуатавіта (небіж та спадкоємець Гуаски Тикісоке) написав іспанською мовою працю «Долина замків», що стала важливим джерелом з історії, побуту, традицій, вірувань муїсків. Це єдина іспаномовна хроніка, створена представником власне народу муїсків. Вона стала частиною хроніки Хуана Родрігеса Фрейле.

Джерела 
 Рубель В. А. Історія цивілізацій Доколумбової Америки. К. — С. 381—382, 396—397
 Легенды и сказки индейцев Латинской Америки / Сост. Э. Зиберт. Ленинград, 1972.
 Энциклопедия доколумбовой Америки. Часть 1. Южная Америка. Том 2. Источники XVI—XVII веков по Южной Америке: Хроники. Документы. / под ред. С. Куприенко. — Киев: Blok.NOT, 2012.

Чибча
Народна творчість